Сергей Николаевич Ушаков (1893-1964) — советский учёный, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР.

Биография 
Родился в 1893 году в Костроме. Член КПСС с 1943 года.

В 1921 году окончил Петроградский политехнический институт. 

С 1921 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1921—1953 гг. — научный сотрудник, доцент, профессор в Ленинградском технологическом институте, директор НИИ пластмасс, в эвакуации заведующий кафедрой КХТИ имени Менделеева, директор НИИ полимеризационных пластмасс, директор Института высокомолекулярных соединений АН СССР.

За разработку процесса производства винилацетата и за заменители фенола для пластмасс был удостоен персональной Сталинской премии 3-й степени 1942 года.

За разработку и внедрение в промышленность новых химических материалов был удостоен Сталинской премии 2-й степени 1950 года.

Умер в Ленинграде в 1964 году. 
Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article114975.html БСЭ]
 ОЗП

Доктора химических наук
Члены-корреспонденты АН СССР
Директора научно-исследовательских институтов
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Выпускники Костромского реального училища